Condado de Burke (Carolina do Norte)
Condado de Burke (Dakota do Norte)
Condado de Burke (Geórgia)

Desambiguações de topônimos